Chwalisław (imię)
 Chwalisław (województwo dolnośląskie) – wieś w woj. dolnośląskim